Галімзянов Денис Рамільович (нар. 1987) — російський велогонщик.
 Галімзянов Салімзян Галімзянович (1915—2005) — Герой Радянського Союзу.
 Галімзянов Флюр Галімзянович (1932—2010) — радянський інженер, Герой Соціалістичної Праці.